Příjmení Ramos nosí více osobností:

 Albert Ramos-Viñolas (* 1988) – španělský tenista
 Dionisio Vicente Ramos (1871–1936) – španělský katolický kněz, řeholník a mučedník
 Eliana Ramos (1988–2007) – uruguayská modelka
 Fidel Ramos (1928–2022) – filipínský prezident 
 Humberto Ramos – mexický komik
 Joana Ramosová (* 1982) – portugalská zápasnice – judistka
 Jordi Alba Ramos (* 1989) – španělský fotbalista
 Jorge Leitão Ramos (* 1952) – portugalský filmový kritik a historik
 José Ramos-Horta (* 1949) – východotimorský politik, prezident
 Juande Ramos – španělský fotbalový trenér
 Luis Arcángel Ramos Colón – honduraský fotbalista
 Luisel Ramos (1984–2006) – uruguayská modelka
 Nathalia Ramosová (* 1992) – americká herečka a zpěvačka španělského původu
 Nereu Ramos (1888–1958) – brazilský prezident
 Santos Domínguez Ramos (* 1955) – španělský básník
 Sergio Ramos (* 1986) – španělský fotbalista

Externí odkazy